Caccia all'uomo – opera storica e documentaristica di Luciano Morpurgo (1946)
 Caccia all'uomo – romanzo giallo di M. De Vere Stacpoole
 Caccia all'uomo – primo episodio del film I miserabili (1948), diretto da Riccardo Freda
 Caccia all'uomo – film del 1961, diretto da Riccardo Freda
 Caccia all'uomo (Requiem pour un caïd) – film del 1964, diretto da Maurice Cloche
 Caccia all'uomo, noto anche come The Statement – La sentenza (The Statement) – film del 2003, diretto da Norman Jewison
 Caccia all'uomo (Manhunt) – episodio della seconda stagione di Star Trek: The Next Generation
 Caccia all'uomo – programma televisivo italiano del 1990
 Caccia all'uomo (Lone Target), noto anche con il titolo internazionale Manhunt – programma televisivo statunitense del 2014, con Joel Lambert
 Caccia all'uomo (The Wanted), romanzo poliziesco di Robert Crais del 2017
 Boston - Caccia all'uomo (Patriots Day) – film del 2016, diretto da Peter Berg